Toni Dahlman, finski hokejist, * 3. september 1979, Helsinki, Finska.

Dahlman je večino kariere igral v finski ligi za klube Karhu-Kissat Helsinki, Jokerit Helsinki, Hermes Kokkola, Ilves Tampere, Lukko Rauma, Kärpät Oulu, HIFK Helsinki in KalPa Kuopio. Leta 2001 je bil kot 269. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je v dveh sezonah v ligi NHL odigral dvaindvajset tekem, na katerih je dosegel po en gol in podajo. V začetnem delu sezoni 2010/11 je prestopil v klub Acroni Jesenice.

Pregled kariere

|-
| GrIFK Kauniainen
| Finska 3. ml. liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. ml. liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="4"|Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska ml. liga
| 96/97
|
| 22
| 11
| 18
| 29
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska 2. ml. liga
| 96/97
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska 3. ml. liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 4
| 0
| 4
|
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 3. ml. liga
| 97/98
|
| 21
| 13
| 11
| 24
|
| 14
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 98/99
|
| 33
| 10
| 22
| 32
| +8
| 6
|
| 9
| 4
| 3
| 7
| -5
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 99/00
|
| 12
| 6
| 8
| 14
| -1
| 4
|
| 12
| 7
| 7
| 14
| +8
| 4
|-
| Hermes Kokkola
| Finska 2. liga
| 99/00
|
| 23
| 6
| 3
| 9
| -14
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 00/01
|
| 56
| 10
| 18
| 28
| +3
| 16
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| +1
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 01/02
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 01/02
|
| 50
| 6
| 8
| 14
| +4
| 25
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 02/03
|
| 12
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Senators
| AHL
| 02/03
|
| 59
| 6
| 18
| 24
|
| 14
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 41
| 9
| 18
| 27
| +2
| 43
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +7
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 56
| 16
| 7
| 23
| +16
| 43
|
| 12
| 3
| 2
| 5
| +2
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 05/06
|
| 54
| 10
| 11
| 21
| -4
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 06/07
|
| 53
| 15
| 25
| 40
| -10
| 26
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| rowspan="2"|Mora IK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 50
| 8
| 16
| 24
| +1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 2
| 5
| 7
| +1
| 0
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|Kärpät Oulu
| Finska liga
| 08/09
|
| 26
| 2
| 11
| 13
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Evropska liga
| 08/09
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| rowspan="2"| Finska liga
| rowspan="2"| 09/10
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
|
| 20
| 3
| 4
| 7
| 
| 4
|
| 13
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 636
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 274
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Hokejisti Karhu-Kissat Helsinki
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Hermes Kokkola
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Binghamton Senators
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Wolfsburg Grizzly Adams
Hokejisti Graz 99ers